Michael Lauriston Thomas – ex calciatore inglese
 Michael Thomas Turner – calciatore inglese
 Michael Thomas – scrittore statunitense
 Michael "Moose" Thomas – musicista britannico
 Michael Thomas (n. 1989) – giocatore di football americano statunitense
 Michael Thomas (n. 1993) – giocatore di football americano statunitense
 Michael Thomas – sceneggiatore statunitense